Decoy bezeichnet
 ein Jazzalbum von Miles Davis, siehe Decoy (Album)
 den Originaltitel des US-amerikanischen Film noir Blonder Lockvogel (1946)
 eine US-amerikanische TV-Serie von 1957 bis 1958, siehe Decoy (TV-Serie)
 einen US-amerikanisch-kanadischen Actionfilm (1995), siehe Decoy – Tödlicher Auftrag
 einige britische Kriegsschiffe, siehe HMS Decoy
 Decoy (Co. Meath), eine Ortschaft Ortschaft im County Meath, Irland (ca. 5 km nordöstlich des Hill of Tara)

Siehe auch
 Decoys, der Originaltitel des kanadischen Science-Fiction-Horrorfilms Todes-Date (2004)